Bay View puede referirse a:

 Bay View (Australia)
 Bay View (Kent), Inglaterra

Estados Unidos 
 Bay View (Míchigan)
 Bay View (Ohio)
 Bay View (Washington)